Filia (lateinisch „Tochter“) steht für:
 filia. Die Frauenstiftung, gemeinnützig
 Metastase, Tochtergeschwulst
 Filia (Covasna), Ort im Kreis Covasna, Rumänien

Siehe auch:
 Filia Irata (Mittelaltermusik-Band)
 Filia hospitalis (Studentensprache: „die Tochter des Hauses“)
 O filii et filiae (lateinischer Hymnus)
 Filiale (Verkaufsstelle)
 Filialkirche (kirchenhistorisch: Nebenkirche)
 Filiation (Zisterzienser)
 Filius (Begriffsklärung: lateinisch „Sohn“)